

Платтевілл — місто, штат Колорадо
 Платтевілл — місто, штат Вісконсин
 Платтевілл — місто, штат Вісконсин